Открытый чемпионат Буш-дю-Рона 2010 — 18-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося во французском городе Марсель, и являющегося частью Тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2010 году турнир прошёл с 15 по 21 февраля.

Первым сеянным в одиночном разряде был швед Робин Сёдерлинг (№ 8 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Парный разряд

См. также 
 Открытый чемпионат Буш-дю-Рона

 Мировой Тур ATP 2010
 Мировой тур ATP 250

 Open GDF Suez de Marseille 2010

Ссылки 
 Официальный сайт  
 

 

Франция
Спорт во Франции в 2010 году
Февраль 2010 года
2010